Stormy Weather kan syfta på:

 Stormy Weather (film, 1934)
 Stormy Weather (film, 1943)
 Stormy Weather (sång, 1933)
 Stormy Weather (låt av Moneybrother)